Јаме могу бити:

 Јама, вертикална геоморфолошка формација (шупљина), множина јаме

или

 Јаме (Слуњ), насеље града Слуња, Кордун, Република Хрватска
 Горње Јаме, насеље града Глине, Банија, Република Хрватска
 Доње Јаме, насеље града Глине, Банија, Република Хрватска

Види још 
 Јама (вишезначна одредница)